Zacharias Cygnæus kan syfta på:

 Zacharias Cygnæus den äldre
 Zacharias Cygnæus den yngre